Condestable de Borbón puede referirse a:
Cualquiera de los condestables denominados Borbón.
Jaime I de La Marche o Jacques de Bourbon, Conde de La Marche, Condestable de Francia -:fr:Connétable de France- entre 1354 y 1356.
Juan II de Borbón, Duque de Borbón, Condestable de Francia entre 1483 y 1488.
Carlos III de Borbón, Duque de Borbón, Condestable de Francia entre 1518 y 1522.